werken (arbeid)
Werken (plaats), een deelgemeente van het Belgische Kortemark
De afdeling Openbare Werken van een gemeente
Het bewegen, uitzetten of krimpen, bijvoorbeeld van hout; zie werken (hout)
Werken (rivier), een verdwenen waterloop in de gemeente Altena

Zie ook
Werk (doorverwijspagina)